

Клинянка (притока Б'єлої Орави)
 Клинянка (притока Левочського потоку)